Salza může znamenat:

Obce 
 Salza di Pinerolo – obec v provincii Torino v Itálii
 Salza Irpina – obec v provincii Avellino v Itálii
 Salza (Aude) – obec v departementu Aude ve Francii

Řeky 
 Salza (přítok Ennsu) – přítok Enže ve Štýrsku v Rakousku
 Salza (přítok Helme) – přítok Helme v Durynsku v Německu
 Salza (přítok Sály) – přítok Sály v Sasku-Anhaltsku v Německu
 Salza (přítok Unstruty) – přítok Unstruty v Durynsku v Německu

 Salzabach – přítok Enže ve Štýrsku v Rakousku
 Salzach – přítok Innu v Salcbursku v Rakousku a v Bavorsku v Německu

Externí odkazy